Форт-Пек:

 Форт-Пек — индейская резервация, расположенная на северо-востоке штата Монтана.
 Форт-Пек — водохранилище на реке Миссури, в штате Монтана, США.